#REDIRECT Германия